Козловский, Павел:
 Козловский, Павел Александрович (1845—1923) — русский генерал от кавалерии.
 Козловский, Павел Григорьевич (1911—1996) — белорусский советский историк, доктор наук.
 Козловский, Павел Павлович (род. 1942) — генерал-лейтенант, министр обороны Республики Беларусь.